La prova dels 200 metres braça femenins dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 es va disputar l'1 i 2 d'agost al London Aquatics Centre.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

Durant la competició es van batre els següents rècords:

Medallistes

Resultats

Sèries

Semifinal

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Dones